Паути́нник фиоле́товый () — гриб из рода Паутинник семейства . Занесён в Красную книгу России.

Описание 

 Шляпка 5—15 см в диаметре, сначала выпуклая, затем подушковидная, у старых грибов распростёртая, с волнистым краем, войлочно-чешуйчатая, темно-фиолетового цвета.
 Пластинки приросшие зубцом, широкие, редкие, тёмно-фиолетового цвета.
 Ножка 6—12 см высотой и 1—2 см толщиной, в верхней части покрытая мелкими чешуйками, с клубневидным утолщением в основании, волокнистая, буровато- или темно-фиолетовая.
 Споровый порошок ржаво-бурого цвета. Споры 11—16×7—9 мкм, миндалевидной формы, грубобородавчатые, ржаво-охристого цвета.
 Мякоть беловатая, голубоватая, фиолетовая или серовато-фиолетовая, с ореховым вкусом или без него, без особого запаха.

Распространение и экология 

В Европе произрастает в Австрии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польше, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии и на Украине. Также встречается в Грузии, Казахстане, Японии и США. На территории России известен из многих европейских областей, также встречается в Красноярском и Приморском краях, Кемеровской области.

Паутинник фиолетовый встречается в лиственных и смешанных лесах, образует микоризу с берёзой, осиной, тополем; в Европе также дубом и буком. Может расти на болотах со сфагновым мхом.

Съедобность 
Гриб съедобен, может употребляться отваренным, жареным или солёным. Тем не менее по причине редкости вида сбор не рекомендуется.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Паутинниковые
Съедобные грибы
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Эвриголарктические грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum